Кубок Европы по марафону 1998 года прошёл 22 (мужчины) и 23 августа (женщины) в рамках чемпионата Европы по лёгкой атлетике в Будапеште, столице Венгрии. Участники разыграли командный приз в соревнованиях у мужчин и женщин. Медали в индивидуальном первенстве вручались в рамках чемпионата Европы.

В общей сложности на старт в составе команд вышли 70 атлетов из 9 стран Европы. У женщин участвовали 7 сборных (36 участниц), у мужчин — 6 (34 участника). Каждая страна могла выставить до 6 человек в каждый из двух забегов. Победители определялись по сумме результатов 4 лучших участников.

Командное первенство

Мужчины 

Курсивом выделены участники, чей результат не пошёл в зачёт команды

Женщины 

Курсивом выделены участницы, чей результат не пошёл в зачёт команды

Индивидуальное первенство

Мужчины

Женщины

Ссылки 
 
 

Кубки Европы по марафону
Август 1998 года
Спорт в Венгрии в 1998 году
Спорт в Европе в 1998 году
Международные спортивные соревнования в Будапеште
Международные соревнования по лёгкой атлетике в Венгрии